Le mot trame peut désigner :

 en textile, la trame est constituée des fils qui traversent ceux de la chaîne métier à tisser qui sont tendus devant le tisserand. Les fils de trame sont transportés par le tisserand à l'aide de la navette qui passe dans la chaîne;
 en imprimerie, une trame est une surface constituée de points ou de lignes dont l’espacement et l’épaisseur donnent visuellement un effet de valeur entre le blanc et le noir. L’indication de la trame correspond au nombre de points que l'on a sur une surface donnée ;
 en dessin, la trame désigne un matériau adhésif imprimé de points ou de lignes, qui permet de créer des ombres ou des effets de lumière sur un dessin technique ou artistique.
 en informatique, une trame est un paquet d'information véhiculé au travers d'un support physique.
 en littérature, la structure, le fond d'un récit.
 en vidéo, une image est composée de deux trames
 dans les arts du spectacle, la trame est le canevas ou la part irréductible d'une histoire d'une pièce de théâtre, d'un conte…
 en urbanisme, on parle de la trame villageoise (d'un village) ou urbaine (d'une ville). Elle se rapporte à la trame textile et elle évoque le tissu ou encore la maille urbaine c'est-à-dire l'aspect tissé que forment les entrelacs des voies de circulations. L'aspect de la trame urbaine permet d'interpréter (d'extrapoler) visuellement la densité urbaine des constructions par exemple.
 en histoire, la trame désigne une logique trans-historique.
 en médecine non conventionnelle, la trame désigne une technique de soin.